Česma est un toponyme qui peut désigner :
Česma, un faubourg et une communauté locale de Banja Luka, la capitale de la République serbe de Bosnie en Bosnie-Herzégovine ;
la Česma, une riivère de Croatie.